Флаг муниципального образования За́ссовское сельское поселение Лабинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 апреля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3544.

Описание 
«Полотнище зелёного цвета с соотношением сторон 2:3, несущее у верхнего края синюю полосу в 1/6 ширины полотнища и вплотную к ней узкую белую полосу в 1/12 ширины полотнища; по восходящей диагонали основную часть полотнища рассекает белая сужающаяся полоса, у свободного края сходящая на нет. Посередине, поверх границ полос, расположено жёлтое с красными деталями изображение льва, вооружённого шашкой и несущего колосья».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Синий цвет полотнища символизирует безупречность, добродетель, волю, чистое небо, а также это цвет линейных казаков, в войске которого первоначально числились зассовцы.

Белый цвет полотнища символизирует мудрость, совершенство, чистоту, веру, мир.

Зелёный цвет полотнища символизирует природу, сельское хозяйство — животноводство, плодородие, жизнь, возрождение, здоровье и аллегорически указывает на красоту леса на склонах гор.

Белая расширяющаяся книзу косая полоса аллегорически указывает на реку Лаба — основную реку поселения.

Шествующий лев аллегорически указывает на боевого генерала Засса, в честь которого получила название станица и поселение. В правой передней лапе льва золотая казачья шашка, символизирующая боевые заслуги зассовцев во все времена. Сноп их четырёх пшеничных колосьев в левой передней лапе символизирует основное занятие — выращивание хлеба, четыре колоса аллегорически указывают на четыре населённых пункта в поселении. Изображение льва также символизирует величие, мужество, храбрость, силу.

Жёлтый цвет символизирует величие, благородство, славу, богатство и достаток, процветание, прочность.

Примечания 

Флаги с изображением львов
Флаги с изображением шашки
Флаги с изображением пшеничного колоса